Bagheera kan syfta på:

 Bagheera – den svarta pantern i Djungelboken
 Bagheera (släkte) – ett släkte av spindlar
 Bagheera Blades – en bandyklubb som blev USA-mästare 1984 och 1985
 Bagheera Mountain – ett berg i British Columbia
 Matra Bagheera – en sportbil